WMO kan betrekking hebben op:

Organisaties 
 Wereld Meteorologische Organisatie – een organisatie van de Verenigde Naties op het gebied van weer, klimaat en water
 Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. – een voormalige Nederlandse waterleidingmaatschappij, opgegaan in  Vitens

Nederlandse wetten 
 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 – regelt zorg aan zieken en gehandicapten
 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen – om proefpersonen bij medisch-wetenschappelijk onderzoek te beschermen
 Wet medezeggenschap onderwijs, voorloper van de Wet medezeggenschap op scholen – regelt het bestaan van medezeggenschapsraden
 Wet Markt en Overheid - heeft tot doel om oneerlijke concurrentie door de overheid te voorkomen als zij economische activiteiten uitvoert